Landstingsvalet 1994 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Övriga partier som fick mandat 
 Norrbottens sjukvårdsparti, 19 mandat
 Sjukvårdspartiet i Västernorrland, 8 mandat

Källor 
 Landstingsvalen 1994 Statistiska centralbyrån

1994
val 1994
1994 i Sverige